Ястребі́нка () — село у складі Жамбильського району Північноказахстанської області Казахстану. Входить до складу Прісноредутського сільського округу.

Населення — 74 особи (2009; 107 у 1999, 232 у 1989).

Національний склад станом на 1989 рік:
 росіяни — 38 %
 казахи — 33 %.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Жамбильського району (Північноказахстанська область)
Села Північноказахстанської області